Бутурлиновское городское поселение — муниципальное образование Бутурлиновского района Воронежской области России.

Административный центр — город Бутурлиновка.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 город Бутурлиновка,
 посёлок Земледелец,
 посёлок Круглый,
 село Отрадное.

Примечания 

Муниципальные образования Бутурлиновского района
Городские поселения Воронежской области